Nachkriegszeit steht für:

die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg (nach 1945):
 weltweit, siehe Zweiter Weltkrieg #Nachwirkungen
 in Großbritannien, siehe Nachkriegszeit in Großbritannien
 in Deutschland, siehe Nachkriegszeit in Deutschland
 in Österreich, siehe besetztes Nachkriegsösterreich
 in der Schweiz, siehe Geschichte der Schweiz #Die Schweiz in der Nachkriegszeit und im Kalten Krieg
 in Japan, siehe Besatzungszeit in Japan

nach anderen Kriegen:
 die Wiederaufbauperiode nach dem amerikanischen Sezessionskrieg, siehe Reconstruction
 die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, siehe Zwischenkriegszeit

Siehe auch:

 Wiederaufbau
 Besatzungszeit